Трифторид-оксид — неорганическое соединение неметалла, фтора и кислорода:

 Трифторид-оксид азота 
 Трифторид-оксид брома